Références 

Vancouver
Canucks de Vancouver